Виньегра-де-Арриба ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ангияно. Занимает площадь 38,46 км². Население — 47 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 72 км.

Население

Примечания

Ссылки

Муниципалитеты Риохи
Города Риохи